”DAAC” este un grup financiar-industrial care numără peste 50 de companii. Printre cele mai cunoscute companii care fac parte din grupul ”DAAC” sînt: 

 Compania DAAC Hermes S.A. care este cel mai mare importator auto din Moldova. Compania este dealer al mărcilor cu renume mondial precum: Jaguar, Land Rover, Volvo, Skoda, Ford, Mazda, Renault, Dacia, Nissan, Suzuki, Geely.
 Compania de leasing «O.C.N. Capital Leasing S.R.L.» care oferă servicii de finanțare pentru procurarea în leasing a automobilelor noi, automobilelor cu parcurs, a tehnicii agricole și a altor tipuri de bunuri.
 Compania Viorica-Cosmetic S.A. este o companie cosmetică cu o istorie solidă. Întreprinderea produce articole cosmetice și de parfumerie de calitate înaltă, prin combinarea celor două domenii esențiale – ingredientele naturale și eficacitatea susținută profesional. 
 Întreprinderea S.A. „Agromashina” este specializată în producerea tehnicii agricole și inventar, specializându-se pe proiectarea și producția mașinilor pentru mecanizarea muncilor grele, combinelor autopropulsate și cu remorcă, mașinilor de plantare, remorcilor de tractoare și containerelor folosite în agricultură.
 Întreprinderea S.A. „Hidroinpex” care este specializată în producerea motoarelor hidraulice, a rotitoarelor hidraulice, a pupitrelor electrice și a panourilor electrice și deasemenea în producția pieselor de schimb pentru mașini folosite în agricultură și a unui spectru larg de produse de consum din plastic și metal. 
 Compania DAAC System Integrator care face parte din holdingul DAAC, a servit drept bază pentru crearea grupului internațional de companii IT DAAC digital. Astăzi, compania creează și implementează soluții inovatoare pentru suportul digital al dezvoltării informaționale a societății, statului și afacerilor. Oficiile companiilor DAAC digital se află la Chișinău (Moldova), Tașkent (Uzbekistan) și București (România).

Grupul DAAC, fiind o companie publică, de la bun început  a ocupat poziții-cheie atât pe Piața Valorilor Mobiliare, care pe atunci făcea doar primii pași,  cât și în procesul constituirii   proprietății private în Republica Moldova.

Istoric 
În anul 1989, în Republica Moldova, este formată firma cooperatistă ”Golvo”, care de fapt a și fost „Prima rândunică” a viitorului Grup DAAC. Firma a fost fondată cu scopul realizării unor proiecte din domeniul epurării apelor reziduale ale întreprinderilor industriale (în prezent această companie se numește „DAAC-Ecoplant”  și implementează proiecte, ce țin  de îmbunătățirea mediului ambiant).

În a.1992 compania „Golvo” a fondat Compania Financiară DAAC-Invest, care a devenit primul participant profesionist al Pieței Valorilor Mobiliare.

În a.1994 este fondată Compania DAAC-Hermes. Compania în scurt timp deve una dintre cele mai importante companii comerciale pe piața internă a Moldovei.  

Tot în 1994 este creat și fondul de investiții pentru privatizare DAAC-Hermes, care a devenit cea mai  mare instituție de privatizare în Republica Moldova. 

Anul 1994 poate fi considerat  anul formării actualului Grup, din care astăzi fac parte peste 50 de întreprinderi de sine stătătoare, având un proprietar și o strategie de dezvoltare comună.

În anul 2007 fondul de investiții DAAC-Hermes este reorganizat în compania comercială și de producere DAAC Hermes grup S.A.

În anul 2022, DAAC Hermes a primit un premiu mare de către GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION

Conducerea grupului financiar-industrial 

 Vasile Chirtoca (Președinte ”DAAC-Hermes”)
 Kirtoca Alexei (Vicepreședintele ”DAAC-Hermes”)
 Moroșan Iurie  (Director al ”DAAC-Hermes”)
 Șcerbinschi Igor (prim-vicepreședinte ”DAAC-Hermes”)
 Botnaru Ghenadie (Vicepreședinte al Comitetului de conducere ”DAAC-Hermes”)
 Carauș Oleg (Vicepreședinte “DAAC System Integrator” S.R.L.)
 Ghincu Serghei (Director general “DAAC System Integrator” SRL)
 Cozin Nicolai (Vicepreședinte al Comitetului de conducere “DAAC-Hermes grup” S.A., Director General «Capital Leasing S.R.L.»)
 Tocareva Svetlana (Director financiar “DAAC System Integrator” SRL)
 Codreanu Veaceslav (Director financiar Î.M. DAAC-Hermes S.A.)
 Borta Maria (Director financiar “DAAC Hermes Grup” S.A.)
 Beschier Ruslan (Vicepreședinte al Comitetului de conducere “DAAC-Hermes grup” S.A., responsabil de domeniul de securitate.)